Nin Jian Hi, alias Ukoku Sanzo, est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Histoire personnelle 
Il apparaît pour la première fois dans les chapitres Burial alors qu'il suit une formation de moine bouddhiste auprès de Maître Godai sanzo. Il avait déjà obtenu un doctorat (certainement en physique) à cette période de sa vie.

Il est possible qu'il ait fait ses études à l'étranger et que ce soit là qu'il ait rencontré l'archevêque Philibert ainsi que son disciple Hazel.

Il est prêt à abandonner la formation de moine car, comme tout ce qui le désespérait auparavant, il trouve cela trop facile. (bien que ce soit réputé une des choses les plus difficiles qui soient)

Cependant, sa rencontre avec Komyio Sanzo va changer la donne. Après la mort de maître Godai, c'est Komyio Sanzo qui a essayé de poursuivre sa formation. C'est sûrement pour suivre son exemple qu'il décide d'adopter le futur Kami Sama quelques années plus tard.

Bien que le chakra (symbole de ceux choisis par les dieux) ne soit pas apparu sur son front, il a quand même hérité du Muten Kyumon (le sutra du néant) qui est resté caché dans son lapin jusqu'au tome 5 de reload.

Tout comme la bande de Kôgaiji, il essaie de voler le sutra de Sanzo. Après s'être servi de son disciple pour observer le groupe et essayer de trouver leur faiblesse, il décide d'intervenir personnellement en tirant sur Goku à la fin du chapitre 
du tome 5 de Saiyuki Reload. 

Personnage de Saiyuki